Rumunjska:
 Giurgiu (grad)
 Giurgiu (županija)